Аршанское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Аршан.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 29 человек, в том числе 138 мужчин и 151 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входит населённый пункт
 Аршан

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области